

Politique 
 Consul, magistrat romain dont la fonction apparaît au , avec le début de la République romaine ;
 Consul, agent qui a pour mission de protéger ses compatriotes à l'étranger, et de fournir des informations politiques et commerciales à son gouvernement ;
 Consul, magistrat municipal élu par le suffrage de tous les habitants dans certaines communes du sud de la France sous l’Ancien Régime ;
 Consul, dirigeant de l’État et de l'armée dans la période entre le Directoire et le Premier Empire ;
 Consul, en Andorre chaque paroisse est dirigée par un consul majeur et un consul mineur assurant les missions d'un maire.
 organisation Consul (O. C.), organisation armée nationaliste allemande, active pendant la république de Weimar.

Toponyme 
 Consul, un village situé dans la municipalité rurale de Reno No 51 dans le Sud-Ouest de la Saskatchewan au Canada.

Entomologie 
 Consul, genre regroupant des lépidoptères de la famille des Nymphalidae et de la sous-famille des Charaxinae qui résident en Amérique Centrale et dans le nord de l'Amérique du Sud.

Titres 

 The Consul (1950), opéra américain de Gian Carlo Menotti ;
 Le Vice-Consul (1966), roman français de Marguerite Duras ;
 Monsieur le Consul (1973), roman français de Lucien Bodard ;
 Le Consul honoraire (1973), roman britannique de Graham Greene

Label, fabricant de disques 
Consul puis Disques consul (1983) : label français, qui abrite une grande partie de la musique et chanson populaire corse.